Niemcy:
 Oberhausen – dzielnica Augsburga
 Oberhausen – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Oberhausen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neuburg-Schrobenhausen
 Oberhausen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weilheim-Schongau
 Oberhausen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße
 Oberhausen an der Appel – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Donnersberg
 Oberhausen an der Nahe – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Oberhausen bei Kirn – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach

Inne:
 Oberhausen – pałac

Zobacz też:
 Oberhaus
 Oberhausen-Rheinhausen
 Obernhausen
 Radio Oberhausen